Bonnington può riferirsi a:

Geografia 
 Bonnington (Kent), parrocchia civile in Inghilterra
 Bonnington, località dell'East Lothian in Scozia
 Bonnington (Edimburgo), distretto di Edimburgo

Altro 
 Bonnington Linn, presso New Lanark,  acquedotto
 Richard Parkes Bonington, pittore inglese
 Bonnington (battello), un battello a vapore nella Columbia Britannica, Canada